Alfred Knippenberg (1969), voetballer
 Jan Knippenberg (1948-1995), ultraloper en historicus
 Theo Knippenberg (1947)

En verder
 Dr. Knippenbergcollege
 Jan Knippenberg Memorial
 Kasteel Knippenburg
 Uitgeverij Knippenberg